Йо́ханн Ри́глер (; 17 июля 1929, Вена — 8 сентября 2011) — австрийский футболист, нападающий и полузащитник. Шестикратный чемпион Австрии, бронзовый призёр чемпионата мира 1954.

Биография

Достижения 
 «Рапид»
 Чемпион Австрии (5): 1950/51, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1956/57
 Обладатель Кубка Центропы: 1951
 Итого: 6 трофеев

 «Аустрия»
 Чемпион Австрии: 1960/61
 Обладатель Кубка Австрии: 1959/60
 Итого: 2 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Вена»
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Рапид» Вена